Samsung Corby GT-i5500
Samsung S3650 Corby
Samsung Corby Wi-Fi